El nombre Bermúdez de Castro puede referirse a:
 Apellido Bermúdez de Castro
 Fernando Bermúdez de Castro (1430-1515), Abad, Deán y Señor de Montaos.
 Jerónimo Bermúdez de Castro (1530 - 1599), dramaturgo español del Siglo de Oro.
 Diego Bermúdez de Castro (1695 - 1744), escribano y notario mayor mexicano de la curia eclesiástica del obispado de Puebla.
José María Bermúdez de Castro y Pardo (1799-1878), político y militar español.
 Manuel Bermúdez de Castro y Díez (1811 - 1870), economista y político español.
 Salvador Bermúdez de Castro (1817 - 1883), poeta, historiador y diplomático español.
 Salvador Bermúdez de Castro y O'Lawlor (1863 - 1945), abogado y político español, ministro de Estado durante el reinado de Alfonso XIII.
 Salvador Bermúdez de Castro y Bernales (1932-2020), diplomático español. Marqués de Lema, embajador de España en Chile, Colombia, Uruguay y la Unesco.
 Luis Bermúdez de Castro (1864 – 1957), militar y político español.
 Cristino Bermúdez de Castro (1866 – 1935), militar español durante la Dictadura de Primo de Rivera.
 José María Bermúdez de Castro (1952-), profesor en la Universidad Complutense de Madrid y escritor español.
 José Antonio Bermúdez de Castro (1959-), político español.
 Roberto Bermúdez de Castro Mur (1971-), político español.
 Roberto Bermúdez de Castro (1970-), regatista español.

Otros :
 Aula Militar Bermúdez de Castro, asociación cultural española constituida por civiles y militares.